Населённые пункты:
 Гетап (Вайоц Дзор) — село в Армении в Вайоцдзорской области.
 Гетап — армянское название села Караагач в в Губадлинском районе Азербайджана.
 Гетап (Ширак) — село в Армении в Ширакской области.